El término Estado de Antioquia puede referirse a:

 Estado Libre de Antioquia, estado independiente existente entre 1813 y 1816;
 Estado Soberano de Antioquia, estado federal de los Estados Unidos de Colombia, existente entre 1857 y 1886.